Орриос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 44,39 км². Население — 159 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля